Collegium steht für:
 Collegium (Rom), nichtstaatlicher Zusammenschluss von Personen im antiken Rom
 Collegium (Schule), historische Bezeichnung für Schulen, Universitäten, Priesterseminare und andere akademische Einrichtungen, meist mit gemeinsamem Wohngebäude, vgl. Kolleg
 Collegium Germanicum, Priesterseminar in Rom
 Collegium musicum, Vereinigung von Musikliebhabern oder von Musikern zur Pflege alter Musik
 Collegium publicum, öffentliche Vorlesung an einer Universität

Siehe auch:

 Kollegium
 College, Collège
 Collégien (Île-de-France)